Берджер, Джон  (англ. John Peter Berger; род. 5 ноября 1926 года) — английский писатель, поэт, критик, художник.
 Берджер, Уильям Томас (англ. William Thomas Berger, 1815—1899) — лондонский промышленник, спонсор распространения христианства в Китае.